Vingt-Six-Janvier ou XXVI-Janvier ou 26-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

26 janvier, vingt-sixième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le  : la catastrophe minière de Saint-Éloy-les-Mines dans le Puy-de-Dôme fait cinquante victimes.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 26 de Enero » ou « Veintiséis  de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 26 de Enero », à Poza Rica de Hidalgo, dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
26